Bondkyrka kan syfta på:

 Bondkyrka socken – socken i Uppland ingick i Ulleråkers härad
 Bondkyrka landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1946
 Bondkyrka församling – en församling i Uppsala pastorat i Uppsala kontrakt namnändrad 1947 till  Heliga Trefaldighets församling, Uppsala